Het Estisch voetbalelftal speelde in totaal dertien interlands in het jaar 2012, waaronder vier wedstrijden in de kwalificatiereeks voor de WK-eindronde 2014 in Brazilië. De ploeg stond voor het vijfde jaar op rij onder leiding van bondscoach Tarmo Rüütli. Op de FIFA-wereldranglijst zakte Estland in 2011 van de 52ste (januari 2012) naar de 86ste plaats (december 2012).

Balans

Interlands

FIFA-wereldranglijst

Hõbepall
Sinds 1995 reiken Estische voetbaljournalisten, verenigd in de Eesti Jalgpalliajakirjanike Klubi, jaarlijks een prijs uit aan een speler van de nationale ploeg die het mooiste doelpunt maakt. In 2012 ging de Zilveren Bal (Hõbepall) voor het tweede opeenvolgende jaar naar middenvelder Konstantin Vassiljev voor zijn treffer in de 92ste minuut (1-0) in het vriendschappelijke thuisduel tegen Polen (1-0), gemaakt op 15 augustus in Tallinn.

Statistieken

Zie ook
Estische voetbalbeker 2011/12
Meistriliiga 2012
Estische voetbalbeker 2012/13

Estisch voetbalelftal
2012